Die BA-CA TennisTrophy 2004 war ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Oktober 2004 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Lyon der Grand Prix de Tennis de Lyon gespielt, welcher anders als die BA-CA TennisTrophy, die zur Kategorie der ATP International Series Gold zählte, zur niedriger dotierten International Series gehörte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Schweizer Roger Federer, der in diesem Jahr nicht erneut zum Turnier antrat. Im Finale schlug der Setzlistenachte Feliciano López den Achten der Setzliste Guillermo Cañas, der schon 2001 im Finale stand, in fünf Sätzen. Er gewann damit seinen ersten Karrieretitel.
Im Doppel gewannen Roger Federer und  Yves Allegro im Vorjahr, die dieses Jahr nicht erneut antraten. Die ungesetzten Tschechen Martin Damm und Cyril Suk setzten sich im Finale gegen die Setzlistendritten durch. Für die Paarung war es der elfte und letzte gemeinsame Titel. Damm war das 29. Mal und Suk das 31. Mal erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 658.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 682.750 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 129 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Wien